Гранха лос Анхелес има више значења:

 Гранха лос Анхелес (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лос Анхелес (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лос Анхелес, Клуб де Голф (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику